Запорожская епархия:
 Запорожская епархия ПЦУ
 Запорожская и Мелитопольская епархия УПЦ МП